Чхенкели ( — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чхенкели, Акакий Иванович (1874—1959) — грузинский политик, юрист.
 Чхенкели, Иван — агроном
 Чхенкели, Иван Ноевич (1910—1991) — советский грузинский архитектор.
 Чхенкели, Кита — лингвист
  (1927—2006) — грузинский поэт.
 Чхенкели, Михаил Зурабович (род. 1968) — грузинский математик, министр образования и науки Грузии.
 Чхенкели, Нестор — агроном